Drucskó János (1974. január 21. –) magyar nemzetközi futsal labdarúgó-játékvezető. Polgári foglalkozása marketing tanácsadó.

Pályafutása

Nemzeti játékvezetés 
A játékvezetői tanfolyamot 1991-ben Miskolcon végezte. Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Labdarúgó-szövetség (BAZLSZ) által üzemeltetett labdarúgó bajnokságokban kezdte sportszolgálatát. A BAZ LSZ Játékvezető Bizottsága (JB) minősítésére NB III-as, egyben országos utánpótlás bíró. A MLSZ JB javaslatára NB II-es, majd 2001-től NB I-es játékvezető. Az aktív nemzeti játékvezetéstől 2003-ban visszavonult. NB I-es mérkőzéseinek száma: 12.

Nemzetközi játékvezetés 
A Magyar Labdarúgó-szövetség JB terjesztette fel nemzetközi játékvezetőnek, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 2002-től tartotta nyilván a futsal bírói keretében. A FIFA JB központi nyelvei közül a angolt beszéli. Több nemzetek közötti válogatott és klubmérkőzést vezetett, vagy második bíróként tevékenykedett. 2004-ben a világ 100 legjobb futsal játékvezető ragsorában ötöd magával az 54. helyre sorolták. Az aktív nemzetközi játékvezetéstől 2005 búcsúzott.

Sportvezetőként
Az MLSZ JB 2012-ben újjászervezett vezetőségében a 4+1-es rendszerű, futsal játékvezetők oktatását végzi.

Források 

Magyar labdarúgó-játékvezetők
1974-ben született személyek
Élő személyek
Magyar NB I-es labdarúgó-játékvezetők